Shutter puede referirse a:

Significado 
 Espacio horizontal del género de videojuegos de aviones y disparos

Cine 
 Shutter (2004), película dirigida por Banjong Pisanthanakun y Parkpoom Wongpoom;
 Shutter (2008), película dirigida por Masayuki Ochiai - remake de la del 2004.